Rostyslav

Ростислав — слов'янське двоосновне чоловіче ім'я, що означає «зростаюча слава».

Також існує жіноча форма імені — Ростислава.

Скорочені та пестливі форми імені Ростислав: Ростик, Рося, Рост, Ростуня, Ростя, Ростульчик, Ростиславчик, Ростян, Рос.

Одне з небагатьох слов'янських імен у православних святцях. Іменини - 27 березня, 24 травня, 17 червня.

Від цього імені пішло прізвище Ростиславський.

Відповідності 
В інших народів імені Ростислав відповідають імена:

Відомі носії імені 
 Ростислав Володимирович (†1066) — князь тмутараканський, володимир-волинський.
 Ростислав Мстиславич (Ростислав І) — великий князь київський, святий.
 Ростислав (князь великоморавський) (? — 870) — Святий, князь великоморавський.

Топонім

Посилання 
 Язычество славян. Славянские имена 
 Рідні імена

Чоловічі імена
Українські імена
Слов'янські імена